Edelsgraben ist der Name folgender Orte:

 Edelsgraben (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Edelsgraben (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Edelgraben
 Edelsbach